Bystry Potok – dopływ Olzy w Beskidzie Śląskim
 Bystry Potok – dopływ Osówki
 Bystry Potok – dopływ Wielkiego Rogoźnika
 Bystry Potok – dopływ Smreczanki w słowackich Tatrach
 Bystry Potok – dopływ Szrenickiego Potoku
 Bystry Potok – dopływ Złotego Potoku w Górach Opawskich